The Challenger – film per la televisione del 2013 diretto da James Hawes
 The Challenger – film del 2015 diretto da Kent Moran
 The Challenger – wrestler statunitense

Pagine correlate 
 The Challengers
 Challenger